Czubarowka – nazwa miejscowości w Rosji

 Czubarowka – wieś w sielsowiecie wołokonskim rejonu bolszesołdatskiego w obwodzie kurskim
 Czubarowka – wieś w rejonie czeriemisinowskim w obwodzie kurskim
 Czubarowka – wieś w sielsowiecie olchowskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Czubarowka – wieś w sielsowiecie skoworodniewskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Czubarowka – wieś w obwodzie penzeńskim